Amagat  puede referirse a los siguientes términos:

Física y química 
 Amagat: unidad de densidad numérica de partículas.
 Ley de Amagat: también llamada ley de los volúmenes parciales, acerca del volumen ocupado por un gas en una mezcla.

Personajes 
 Eloi Amagat: futbolista español (n. 1985).
 Émile Amagat: físico francés (1841-1915).